Нара́ян — индийская фамилия. Известные носители:

 Джаяпракаш Нараян (1902—1979) — индийский политический деятель.
 Рам Нараян (род. 1927) — индийский музыкант.
 Разипурам Кришнасвами Нарайан (1906–2001) — индийский романист.

См. также 
 Нараяна
 Нараянан